Ícone (informática) - pequeno símbolo gráfico, usado geralmente para representar um software ou um atalho para um arquivo específico, cuja terminação é .ico
Ico - jogo eletrônico de quebra-cabeças de plataforma e de ação-aventura publicado pela Sony Computer Entertainment
ICO Global Communications - empresa que presta serviços de consultoria e gestão de ativos, atualmente denominada "Pendrell Corporation"
Team Ico - equipe japonesa de desenvolvimento de jogos, liderada pelo designer Fumito Ueda
ICO (Oferta inicial de moedas)- do inglês Initial Coin Offering (ICO) é um meio não regulamentado para a arrecadação de fundos por meio de criptomoedas.

Desambiguações de siglas